ISO 3166-2:MA is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Marokko.

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 13 prefecturen - prefecture (en) / préfecture (fr) / ‘amālah (ar) –, 62 provincies - province (en) / province (fr) / iqlīm (ar) – en 12 regio’s - region (en) / région (fr) / jihāt (ar) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat MA voor Marokko, het tweede gedeelte is een tweecijferig nummer (met voorloopnullen) of een drieletterige code.

Codes

Zie ook 
 Bestuurlijke indeling van Marokko
 .ma

2:MA